Thomas Pfeffer, avstrijski hokejist, * 3. september 1980, Zell am See, Avstrija.

Kariera
Pfeffer je kariero začel v mladinski selekciji kluba EK Zell am See, kjer je nato 4 sezone igral v Narodni ligi, preden mu je uspel preboj v najvišjo avstrijsko ligo. Leta 2002 je prestopil v EHC Black Wings Linz, čez dve leti pa še v Vienna Capitals. Na Dunaju je ostal le eno sezono, zatem je v sezoni 2005/06 odšel k moštvu VSV EC. Skupaj je zbral 440 nastopov v rednem delu najvišje avstrijske lige ter dosegel 12 golov in 40 podaj. Trikrat je postal avstrijski prvak v hokeju na ledu.

Prav tako je bilavstrijski reprezentant. Dvakrat je igral na Svetovnem mladinskem prvenstvu in dvakrat na svetovnem članskem prvenstvu.

Pregled kariere

|-
| EK Zell am See
| Narodna liga
| 97/98
|
| 25
| 0
| 0
| 0
| 
| 0
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| EK Zell am See
| Narodna liga
| 98/99
|
| 31
| 1
| 3
| 4
| 
| 10
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Avstrija
| Svetovno ml. prvenstvo C
| 99
|
| 4
| 4
| 0
| 4
| 0
| 6
|
| 
| 
| 
| 
| 
|  
|-
| EK Zell am See
| Narodna liga
| 99/00
|
| 35
| 2
| 5
| 7
| 
| 22
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Avstrija
| Svetovno ml. prvenstvo C
| 00
|
| 4
| 0
| 1
| 1
| +12
| 2
|
| 
| 
| 
| 
| 
|  
|-
| EK Zell am See
| Avstrijska liga
| 00/01
|
| 40
| 2
| 4
| 6
| -33
| 24
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| EK Zell am See
| Avstrijska liga
| 01/02
|
| 32
| 2
| 3
| 5
| -9
| 46
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|-
| EHC Black Wings Linz
| Avstrijska liga
| 02/03
|
| 52
| 3
| 7
| 10
| +21
| 48
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| EHC Black Wings Linz
| Avstrijska liga
| 03/04
|
| 51
| 0
| 5
| 5
| -6
| 42
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Vienna Capitals
| Avstrijska liga
| 04/05
|
| 42
| 1
| 8
| 9
| +8
| 77
|
| 10
| 0
| 0
| 0
| +1
| 6
|-
| VSV EC
| Avstrijska liga
| 05/06
|
| 45
| 2
| 4
| 6
| -5
| 48
|
| 13
| 2
| 3
| 5
| +5
| 22
|-
| Avstrija
| Svetovno prvenstvo D1
| 06
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| +1
| 0
|
| 
| 
| 
| 
| 
|  
|-
| VSV EC
| Avstrijska liga
| 06/07
|
| 55
| 1
| 5
| 6
| -2
| 42
|
| 8
| 0
| 0
| 0
| -3
| 10
|-
| Avstrija
| Svetovno prvenstvo A
| 07
|
| 3
| 0
| 1
| 1
| 0
| 0
|
| 
| 
| 
| 
| 
|  
|-
| VSV EC
| Avstrijska liga
| 07/08
|
| 46
| 2
| 1
| 3
| +5
| 34
|
| 5
| 1
| 0
| 1
| +1
| 6
|-
| VSV EC
| Avstrijska liga
| 08/09
|
| 37
| 0
| 0
| 0
| -2
| 24
|
| 6
| 0
| 0
| 0
| +1
| 2
|-
| VSV EC
| Avstrijska liga
| 09/10
|
| 53
| 0
| 3
| 3
| -5
| 34
|
| 5
| 0
| 1
| 1
| -3
| 0
|-
| EK Zell am See
| Avstrijska 2. liga
| 10/11
|
| 31
| 5
| 7
| 12
| 
| 30
|
| 4
| 1
| 1
| 2
| 
| 0
|-
| EK Zell am See
| Avstrijska 2. liga
| 11/12
|
| 17
| 5
| 3
| 8
| 
| 12
|
| 4
| 2
| 0
| 2
| 
| 2
|-
| UEC Lienz
| Avstrijska 4. liga
| 12/13
|
| 16
| 13
| 15
| 28
| 
| 26
|
| 2
| 1
| 1
| 2
| 
| 8
 |-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 624
| bgcolor="#7FFF00" | 43
| bgcolor="#7FFF00" | 75
| bgcolor="#7FFF00" | 118
| bgcolor="#7FFF00" | -15
| bgcolor="#7FFF00" | 527
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 58
| bgcolor="#7FFF00" | 7
| bgcolor="#7FFF00" | 6
| bgcolor="#7FFF00" | 13
| bgcolor="#7FFF00" | +2
| bgcolor="#7FFF00" | 56
|}

Dosežki 
 Avstrijski prvak v hokeju na ledu (s klubom EHC Black Wings Linz): 2003
 Avstrijski prvak v hokeju na ledu (s klubom Vienna Capitals): 2005
 Avstrijski prvak v hokeju na ledu (s klubom VSV EC): 2006

Zunanje povezave 
 
 
 

Živeči ljudje
Avstrijski hokejisti
Avstrijski hokejski reprezentanti
Hokejisti EK Zell am See
Hokejisti EHC Black Wings Linz
Hokejisti Vienna Capitals
Hokejisti VSV EC
Hokejisti UEC Lienz